Тополинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Топольное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1063 человека, в том числе 509 мужчин и 554 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1058 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Тополинский Лесхоз,
 село Топольное.

Примечания 

Муниципальные образования Угловского района
Сельские поселения Алтайского края